Jean Frédéric Buttner (ou Johann Friedrich Büttner) peut désigner :
 Jean Frédéric Buttner (1719-1778), ou Jean Frédéric I Buttner, orfèvre-bijoutier strasbourgeois
 Jean Frédéric Buttner (1749-1786), ou Jean Frédéric II Buttner, orfèvre-bijoutier strasbourgeois, fils du précédent

Voir aussi 
 Buttner